Ducat de Mòdena i Reggio, fou un estat creat l'any 1452 com un domini personal de la Casa d'Este. Vegeu Ducat de Mòdena.
 Ducat longobard de Reggio, un dels ducats establerts pels longobards a Itàlia.